Die Nationaldivision 1997/98 war die 84. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Titelverteidiger Jeunesse Esch gewann zum 25. Mal die Meisterschaft. US Rumelange und Red Boys Differdingen mussten in die Ehrenpromotion absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1998
Fußballsaison 1997/98